Il existe plusieurs églises consacrées à la Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste :

Église de la Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste de L'Isle-Verte au Québec.

Église de la Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste de Belleville-et-Châtillon-sur-Bar dans les Ardennes ;
 Église de la Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste de Breuilaufa dans la Haute-Vienne ;
 Église de la Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste de Mont-Saint-Jean dans l'Aisne ;
 Église de la Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste de Oiselay-et-Grachaux en Haute-Saône ;
 Église de la Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-la-Blaquière dans l'Hérault ;
 Église de la Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste de Saulnot en Haute-Saône ;
 Église de la Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste de Traves en Haute-Saône.